Gudniki ist der Name zweier Dörfer in Polen in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

 Gudniki (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Gudnick, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Gudniki (Miłakowo), Dorf im Powiat Ostródzki, bis 1945: Gudnick, Kreis Mohrungen, Ostpreußen